Вера Сергеевна Гумилевская — советская хозяйственная, государственная и политическая деятельница, первый главный  Тульского центрального родильного дома.

Биография 
Родилась 18 февраля (6 февраля по старому стилю) 1886 года в селе Казанское-Греково Ефремовского уезда Тульской губернии (сейчас деревня Греково Данковского района Липецкой области). 

Окончила Петербургский медицинский институт. 

С 1907 года — на хозяйственной, общественной и политической работе: земский врач, ординатор родильно-гинекологической больницы патронного завода, первый главный врач Тульского центрального родильного дома, организатор службы родовспоможения в военных условиях, главный врач Тульского центрального родильного дома.

Во время обороны Тулы, оставшись с 23 человеками персонала, организовала нормальную работу роддома. За это время здесь родились 459 детей .

Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го, 3-го и 4-го созывов (1947-1959) ,,.

Умерла в 1956 году в Туле. Похоронена на Всехсвятском кладбище Тулы.

Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды.

Именем Гумилевской названы Тульский центральный роддом и улица на окраине Тулы .

Примечания

Ссылки 
 Гумилевская

Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Акушерки
Похороненные на Всехсвятском кладбище (Тула)